

Patronyme 

Stephen Woodworth (1967-), écrivain américain de science-fiction ;
James Hutchinson Woodworth (1804-1869), homme politique américain, maire de Chicago ;
Robert Woodworth (1869–1962), psychologue américain ;
Deborah Woodworth, femme de lettres américaine, auteure de roman policier.

Toponyme

Woodworth, municipalité rurale du Manitoba

Woodworth, ville de la Louisiane
Woodworth, ville du Dakota du Nord